Esta búsqueda Tagua puede referirse a:

Botánica 

 Tagua, nombre común que se da a la semilla de la palma Phytelephas macrocarpa.

 La especie tipo del género Ammandra, Ammandra decasperma, una palma sudamericana.

Zoología 

 Es el nombre común que se da a varias especies del género Fulica, a las que también se denomína gallaretas. Entre estas se cuenta a:

 Fulica armillata, la "Tagua común".
 Fulica leucoptera, la "Tagua chica".
 Fulica rufifrons, la "Tagua de frente roja".

Grafía confundible con "Taguá", nombre común de Catagonus wagneri, especie de mamífero artiodáctilo paraguayo.

Toponimia 

 San Vicente de Tagua Tagua, ciudad de la Sexta Región de Chile.

 Laguna de Tagua Tagua, ubicada en las cercanías de la localidad mencionada anteriormente.

 Región oriental o amazónica de Ecuador.